Spider Webb è un soprannome adottato da:

 Travis Webb, pilota automobilistico statunitense
 Spider Webb, tatuatore e scrittore statunitense
 Ellsworth Webb, pugile statunitense
 Rhys Webb, tastierista degli Horrors, gruppo britannico